Powstanie w Iranie (1935) –
 Powstanie w Iranie (1963) –

Zobacz też